Il doppio femminile dell'Estoril Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Le detentrici del titolo erano Raquel Kops-Jones e Abigail Spears, che hanno però preferito non partecipare.

Sorana Cîrstea e Anabel Medina Garrigues hanno battuto in finale Vitalija D'jačenko e Aurélie Védy 6-1, 7-5.

Teste di serie

 Sorana Cîrstea /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)
 Melinda Czink /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

 Kristina Barrois /  Jasmin Wöhr (quarti di finale) 
 Jill Craybas /  Julia Görges (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2010